Haploskupina L7 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina L7 patří mezi malou africkou haploskupinu.

Reference

Související články 
Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
Genealogický test DNA

L7